

Скорошиці — село в гміні Скорошиці Ниського повіту Опольського воєводства.
 Скорошиці — гміна в Ниському повіті Опольського воєводства.

Скорошиці — село в окрузі Єсеник.